Ammonio – ione poliatomico caricato positivamente, risultato di una protonazione dell'ammoniaca
 Ammonio – nome proprio di persona maschile

Personaggi 
 Ammonio l'Egiziano – filosofo e maestro di Plutarco, vissuto nel I secolo
 Ammonio Sacca – filosofo del III secolo, originario di Alessandria d'Egitto
 Ammonio di Ermia – filosofo greco del V secolo, figlio di Ermia
 Ammonio di Lamprae – scrittore greco, autore – secondo il grammatico greco Ateneo di Naucrati – di un'opera sulle cortigiane greche e di un libro su altari e sacrifici 
 Aurelio Ammonio – prefetto d'Egitto nel 312.
 Ammonio – grammatico e sacerdote del tardo IV secolo. Sacerdote del dio scimmia ad Alessandria d'Egitto, dopo la distruzione del Serapeo nel 391 per mano dei cristiani si trasferì a Costantinopoli, dove aprì una scuola e dove ebbe come studente Socrate Scolastico
 Ammonio – scultore greco
 Ammonio di Nitria – santo venerato dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa copta
 Giunio Pomponio Ammonio – praefectus urbi di Roma nel IV/V secolo, attestato da

Note